Imperia kan have flere betydninger:

 Imperia (band), et metalband
 Imperia (bilmærke), en belgisk bilfabrikant
 Imperia (by), en by beliggende i den nord-italienske region Liguria.
 Imperia (provins), en provins i Italien